Korfbalseizoen 2021-2022 is een korfbalseizoen van het KNKV.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2021-202 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Ereklasse; 2 poules met elk 6 teams.
De eerste helft van het veldseizoen liep geen oponthoud of vertraging op.

In dit seizoen was DOS'46 de verdedigdend kampioen (2019), aangezien er in 2020 en 2021 geen kampioen werd aangewezen.

Ereklasse A

Ereklasse B

Play-Offs en Finale

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2021-2022 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League. 
De opzet van de competitie was hetzelfde als vorig seizoen ; 2 poules van elk 6 teams. Echter is de afwikkeling van dit seizoen anders dan het vorige seizoen, waarin in niet gedegradeerd kon worden.
De opzet van dit seizoen is dat de complete zaalcompetitie is opgedeeld in 2 fases. De eerste fase is de eerste poulefase. Hierna worden 2 nieuwe poules gemaakt op basis van de ranglijst van de eerste competitiefase; de beste nummers 3 gaan naar de kampioenspoule en de slechste nummers 3 gaan naar de degradatiepoule.
Vanuit de kampioenspoule gaan de beste 4 teams naar de play-offs. 

Poule A

Poule B

Kampioenspoule

Degradatiepoule

Play-offs en Finale

Korfbal in 2021
Korfbal in 2022
Nederlandse korfbalcompetitie